Die Kentaurenschlacht (auch Kentauromachie oder Centauromachia) ist ein wichtiges Frühwerk des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo, der es um 1492 schuf. Es ist ein unvollendetes Relief aus Marmor, das eine Szene aus der griechischen Mythologie, den Kampf zwischen Lapithen und Kentauren darstellt und befindet sich heute in der Casa Buonarroti in Florenz.

Literatur 
 John F. Moffitt: Another look at Michelangelo’s „Centauromachia“. Source: Notes in the History of Art, Vol. 25, No. 4 (Sommer 2006), S. 16–26 ()
 Margrit Lisner: Form und Sinngehalt von Michelangelos Kentaurenschlacht, mit Notizen zu Bertoldo di Giovanni. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 24. Bd., H. 3 (1980), S. 299–344 ()
 Volker Herzner: Die Sixtinische Decke – warum Michelangelo malen durfte, was er wollte. Georg Olms Verlag, 2015, ISBN 978-3-487-15229-5, S. 298–300

Weblinks 

Werk von Michelangelo
Marmorrelief
Skulptur in Florenz
Unvollendetes Werk
Marmorskulptur (Italien)
Skulpturengruppe
Bildhauerei der Renaissance
Italienische Renaissance
!
Krieg (Mythologie)